

Населені пункти та їхні частини
 Северинувка — село в гміні Семень Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Северинувка — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Северинувка — село в гміні Стердинь Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Северинувка — частина міста Щавниця в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Северинувка — частина села Коляно-Кольонія в гміні Яблонь Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Северинувка — частина села Мнюв у гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Северинувка — колонія в гміні Вішніце Більського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Северинівка

Примітки